Hohrain steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bangerten im Kanton Bern, Schweiz
 einen Weiler im Stadtteil Kesselfeld der Stadt Neuenstein im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 einen Ortsteil der Gemeinde Talheim im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Hohrain oder Hohenrain steht für:
 einen Weiler in der Gemeinde Wäldi im Kanton Thurgau, siehe Hohenrain TG